

Істлейк — місто, штат Огайо
 Істлейк — селище, штат Мічиган